Il carissimo Billy (Leave It to Beaver) – serie televisiva statunitense del 1957
 Ci pensa Beaver (Leave It to Beaver) – film del 1997 diretto da Andy Cadiff